Carrard ist der Familienname folgender Personen:

 François Carrard (1938–2022), Schweizer Rechtsanwalt und Sportfunktionär
 Olivier Carrard (* 1956), Schweizer Fechter